Andrea Prodan – attore e musicista italiano
 Daniel Prodan – calciatore rumeno
 Karla Prodan – judoka croata
 Luca Prodan – musicista italiano